Parafia Dobrego Pasterza w Warszawie – parafia rzymskokatolicka w dzielnicy Wola, należąca do archidiecezji warszawskiej
 Parafia Dobrego Pasterza w Warszawie – parafia rzymskokatolicka w dzielnicy Wawer, należąca do diecezji warszawsko praskiej
 Parafia Dobrego Pasterza w Warszawie – parafia polskokatolicka w dzielnicy Białołęka, należąca do Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP